Bob Lachance (né le  à Bristol, dans l'état du Connecticut aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 1992, il commence sa carrière avec l'Université de Boston dans la Hockey East. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 1992 dans la Ligue nationale de hockey par les Blues de Saint-Louis en , en . Il passe professionnel avec les IceCats de Worcester dans la Ligue américaine de hockey en 1995.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1992-1993 || Université de Boston || HE ||33 ||4 ||10 ||14 ||24 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1993-1994 || Université de Boston || HE ||32 ||13 ||19 ||32 ||42 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1994-1995 || Université de Boston || HE ||37 ||12 ||29 ||41 ||51 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1995-1996 || Université de Boston || HE ||38 ||15 ||38 ||53 ||67 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1995-1996 || IceCats de Worcester || LAH ||7 ||1 ||0 ||1 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 	|							
|-
|1996-1997 || IceCats de Worcester || LAH ||74 ||21 ||35 ||56 ||66 ||5 ||0 ||2 ||2 ||4 
|-  
|1997-1998 || IceCats de Worcester || LAH ||70 ||15 ||33 ||48 ||56 ||11 ||6 ||10 ||16 ||1 
|-
|1998-1999 || Ice d'Indianapolis || LIH||70 ||17 ||46 ||63 ||59 ||7 ||1 ||5 ||6 ||16 
|- 
|1999-2000 || Solar Bears d'Orlando || LIH ||76 ||13 ||38 ||51 ||112 ||4 ||0 ||1 ||1 ||16 
|-
|2000-2001 || Hockey Club Junior Milano Vipers || Série A||30 ||28 ||23 ||51 ||63 ||18 ||12 ||12 ||24 ||42 
|-
|2001-2002 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||17 ||2 ||7 ||9 ||12 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2001-2002 || HC Lugano || LNA||4 ||3 ||1 ||4 ||0 ||5 ||3 ||1 ||4 ||10 
|-
| 2002-2003 ||Hamburg Freezers ||  DEL||52 ||11 ||19 ||30 ||34 ||5 ||2 ||1 ||3 ||6 
|-
|2002-2003  || Hockey Club Coire ||  LNB ||33 ||21 ||31 ||52 ||64 ||5 ||0 ||4 ||4 ||35 
|-Hockey Club Coire
|2003-2004 || Genève-Servette Hockey Club || LNA ||- ||- ||- ||- ||- ||6 ||0 ||3 ||3 ||8 
|-
|2004-2005 || Trashers de Danbury || UHL||1 ||0 ||0 ||0 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|2011-2012 || Federals de Delaware || FHL||4 ||1 ||4 ||5 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2012-2013 || Blues de la Pennsylvanie || FHL ||2 ||1 ||0 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-

Références 

Naissance en février 1974
Joueur américain de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blues de Saint-Louis
Joueur du HC Lugano
Joueur des Trashers de Danbury
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Solar Bears d'Orlando (LIH)
Joueur des IceCats de Worcester
Joueur des Hamburg Freezers
Joueur du HC Coire
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Bristol (Connecticut)